Gråskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråskären, Korpo, Åboland, 
 Gråskären, Nagu, Åboland, 
 Gråskären, Kimitoön, Åboland,

Se även
Gråskär
Gråskäret

Robotskapade Finlandförgreningar